

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe 
 Osada Leśna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica 
 Osada Leśna – część wsi Gołaszyn w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowe Miasteczko
 Osada Leśna – część wsi Dziurków w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą
 Osada Leśna – osada w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Osada Leśna – część wsi Węglowice w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka

Inne 
 Osada Leśna – nieofic, część osady Zwartowo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo